Velomuseum steht für:
 Velomuseum Freiburg, Fahrradmuseum im Schweizer Kanton Freiburg, bis 2015 Musée du Vélo-Club Fribourg
 Velomuseum Rehetobel, Fahrradmuseum im Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden 

Siehe auch:
 Liste von Fahrradmuseen